Victory ist ein mehrfach genutzter Schiffsname. Besonders Schiffe der britischen Royal Navy trugen diesen Namen, den sie nach dem englischen Wort für „Sieg“ zu Ehren bedeutender gewonnener Schlachten Englands trugen.

Schiffsliste 

|}

Siehe auch 
 Victory-Schiff
 HMS Victorious

Weblinks

Fußnoten 

Schiffe nach Name
Schiffe Mit Dem Namen Victory